Malaska est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), lanceur américain au baseball
Pentti Malaska (1934-2012), professeur d'économie finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois